Мілова — річка в Україні
 Мілова — село, Харківська область, Балаклійський район
 Мілова — станція Донецької залізниці

Прізвище 
Мілова — жіноча форма прізвища Мілов

Див. також 
 Мілове